Мост — місто в Устецькому краї на північному заході Чехії; адміністративний центр району Мост.
 Мост (Болгарія) — село в Кирджалійській області Болгарії. Входить до складу общини Кирджалі.
 Мост (Мокроног–Требелно) — поселення в общині Мокроног-Требелно, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.

Прізвище 
 Сандра Мост — сучасна українська письменниця (м. Харків).
 Йоганн Йозеф Мост (нім. Johann Most Johann Most, 5 лютого 1846, Аугсбург — 17 березня 1906, Цинциннаті) — німецько-американський анархіст і оратор.

Див. також 
 Міст (значення)